Bonlanden ist ein Ortsname:
 Bonlanden (Berkheim), Ortsteil der Gemeinde Berkheim im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Bonlanden (Feuchtwangen), Ortsteil von Feuchtwangen im Landkreis Ansbach, Bayern
 Bonlanden (Filderstadt), Stadtteil von Filderstadt im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kloster Bonlanden
 Bonlanden (Wüstung)